Öradtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige, samtliga i Dalarna:, 

Lilla Öradtjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Liss-Öradtjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Norra Öradtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (9,16 ha)
Stora Baggbod-Öradtjärnen, sjö i Leksands kommun,  (13,6 ha)
Stora Öradtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Öradtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (8,07 ha)
Södra Öradtjärnen, sjö i Ludvika kommun,  (10,7 ha)
Öradtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Öradtjärnen (Järna socken, Dalarna, 670222-141404), sjö i Vansbro kommun,  (8,16 ha)
Öradtjärnen (Järna socken, Dalarna, 672863-141650), sjö i Vansbro kommun, 
Öradtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 671683-143800), sjö i Leksands kommun,  (5,5 ha)
Öradtjärnen (Leksands socken, Dalarna, 671835-143380), sjö i Leksands kommun, 
Öradtjärnen (Ludvika socken, Dalarna, 667886-146674), sjö i Ludvika kommun,  (21,3 ha)
Öradtjärnen (Ludvika socken, Dalarna, 668291-146630), sjö i Ludvika kommun,  (8,56 ha)
Öradtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 679150-144665), sjö i Orsa kommun, 
Öradtjärnen (Orsa socken, Dalarna, 681623-143854), sjö i Orsa kommun, 
Öradtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 669602-139771), sjö i Vansbro kommun,  (11,4 ha)
Öradtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 670344-140446), sjö i Vansbro kommun,  (13,4 ha)

Se även
Örantjärnen
Örartjärnen
Oradtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn